Damkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Marta Damkowski (1911–1979), deutsche Politikerin (ISK, SPD), MdHB und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Wulf Damkowski (* 1941), deutscher Politiker (SPD) und MdHB